Jacques Poulain ist der Name folgender Personen:

* Jacques Poulain (Fußballspieler) (1932–2017), französischer Fußballspieler
 Jacques Poulain (Philosoph) (* 1942), französischer Philosoph
 Jacques Poulain (Schiedsrichter), französischer Fußballschiedsrichter 

Siehe auch:
 Jacques Poulin (* 1937), kanadischer Schriftsteller